Asen – casata bulgara
 Gjermund Åsen – calciatore norvegese
 Giovanni Comneno Asen – nobile bulgaro
 Fortezza di Asen – fortezza della Bulgaria

Pagine correlate

 Aasen
 Ivan Asen